«Золото́й мяч» — название нескольких наград в футболе:

Международные 
 «Золотой мяч» журнала  — ежегодная награда лучшему футболисту года по версии французского журнала; в 2010 году была объединена с наградой «Игрок года ФИФА» и стала называться «Золотой мяч ФИФА», с 2016 года награда вновь вручается редакцией журнала.
 «Золотой мяч ФИФА» — бывшая ежегодная награда лучшему футболисту года; учреждена в 2010 году после слияния «Золотого мяча» журнала  и награды «Игрок года ФИФА», в 2016 году упразднена.
 «Золотой мяч» среди женщин — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшей футболистке календарного года французским журналом France Football.
 «Золотой мяч» — приз ФИФА лучшему игроку чемпионата мира по футболу.

По странам 
 Бразилия: «Золотой мяч» лучшему футболисту года; присуждается журналом .
 Чехия: «Золотой мяч» лучшему футболисту года.

См. также 
 
 Бриллиантовый мяч
 Золотой гол